Альгайер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Альгайер, Зепп (1895—1968) — немецкий кинооператор.
 Альгайер, Иоганн Баптист (1763—1823) — австрийский шахматист.